Луи Абель-Трюше (, также ; 29 декабря 1857, Версаль — 9 сентября 1918, Осер) — французский художник Прекрасной эпохи.

Жизнь и творчество 
Луи Абель-Трюше обучался живописи в парижской академии Жюлиана в классах Жана-Жозефа Бенжамен-Констана и Жюля-Жозефа Лефевра. Его работы начинают выставляться с 1891 года. Живописец является одним из сооснователей ставших модными художественных Осенних салонов во французской столице. Он также был одним из первых художников, принимавших участие в этих выставках. В 1907 году Абель-Трюше, вместе со своим другом и коллегой , организует парижское «Общество юмористов». В 1910 году Абель-Трюше становится членом «Национального общества изящных искусств» (Société nationale des beaux-arts). В 1911 году он становится кавалером Ордена Почётного легиона.

Творчеству Абель-Трюше присуще предпочтение жанровой живописи, ему близки соотечественники и современники Эжен Гальен-Лалу, Теофиль-Александр Стейнлен, Жан-Луи Форен. Он пишет уличные сценки Венеции и ночной Монмартр. Работы преимущественно маслом включали портреты элегантных молодых парижанок, пейзажи города и сцены, изображающие повседневную жизнь в Париже. Совершив путешествие по Италии, югу Франции и Северной Африке, художник работал над видами Марселя, Монако, Туниса, Падуи и Авиньона.

С началом Первой мировой войны Абель-Трюше ушёл добровольцем на фронт и поступил лейтенантом в разведывательную часть пехотного полка. В сентябре 1918 года умер вследствие ранения. Был награждён Военным крестом. В честь художника в 17-м округе Парижа названа одна из улиц (Rue Abel-Truchet).

Примечания

Литература 
 Emmanuel Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Bd. 1. Gründ, Paris 1976, ISBN 2-7000-0149-4.
 Cécile Coutin: Tromper l’ennemi. L’invention du camouflage moderne, 1914—1918. Éditions Pierre de Taillac, Paris 2012, ISBN 978-2-36445-015-8 (zugl. Dissertation, Universität Paris 1987).

Галерея 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 29 декабря
Родившиеся в 1857 году
Родившиеся в Версале
Умершие 9 сентября
Умершие в 1918 году
Умершие в Осере
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Графики Франции
Художники-карикатуристы Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Умершие от ран
Погибшие в Первую мировую войну
Награждённые французским Военным крестом 1914—1918